Koppartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koppartjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Koppartjärnen, Närke, sjö i Degerfors kommun, 
Koppartjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Koppartjärnet, sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Västra Koppartjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Koppartjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Koppartjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (8,03 ha)
Koppartjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Koppartjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (6,77 ha)

Se även
Lilla Kopparetjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Kopparetjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (6,66 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn